Името Гранитово носят две български села:

 Гранитово (Област Видин)
 Гранитово (Област Ямбол)